ZTR steht für:
 Zentrales Testamentsregister
 Zeitschrift für Tarifrecht
 ZTR Saporischschja (), ist ein Handballverein aus der ukrainischen Stadt Saporischschja.
 Zaporozhtransformator, ukrainischer Hersteller von Transformatoren

ZTr steht für:
 Zugtrupp

Ztr steht für:
  Zentner

ZTR